Schönow (Berlijn)
 Schönow (Bernau bei Berlin)